A430 ou A.430 peut faire référence à :

Autoroutes 
 Autoroute française A430 reliant Aiton à Albertville ;
 Autoroute québécoise 430 (A-430), projet abandonné d’autoroute qui devait relier Candiac à Sainte-Julie.

Domaine militaire 
 Aero A.430, un avion militaire tchécoslovaque.

Photographie 
 Canon PowerShot A430, un appareil photo numérique de Canon.